Topònims:
 Planells de Josep, plana agrícola de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Planells del Soldat, plans de Tremp (Pallars Jussà)
 Planells de Torredeflot, plans del poble de Brics (Olius, Solsonès) 
 Els Planells (Artesa de Segre) accident orogràfic entre Els municipis d'Artesa de Segre i de Foradada (Noguera)
 Els Planells (les Valls d'Aguilar), accident orogràfic del municipi de les Valls d'Aguilar (Alt Urgell)
 Els Planells (Lladurs), masia del municipi de Lladurs (Solsonès)
 Els Planells (Pinell de Solsonès), accident orogràfic del municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Els Planells (Rivert), plana agrícola de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Els Planells (Saus, Camallera i Llampaies), accident orogràfic del municipi de Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà)
 Els Planells (Vilopriu), accident orogràfic del municipi de Vilopriu (Baix Empordà)
 Los Planells (Abella de la Conca), paratge d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Los Planells (Espluga de Serra), paratge de Tremp al (Pallars Jussà)
 Los Planells (Torallola), paratge de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Los Planells (la Torre d'Amargós), paratge de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Camí dels Planells, camí d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Camí dels Planells (Torallola), camí rural de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Casa Planells, edifici projectat per l'arquitecte Josep Maria Jujol l'any 1924
 Torrent de Planells, afluent per la dreta de l'Aigua de Valls a la Vall de Lord
 Biografies:
 Àngel Planells i Cruañas (Cadaqués, 1901 - Barcelona, 1989) va ser un pintor vinculat a l'Avantguarda i al Surrealisme 
 Antoni Planells Tur (Sant Miquel de Balansat, Sant Joan de Labritja), ballador i músic eivissenc
 Josep Planells i Bonet (Sant Rafael, Eivissa), sacerdot i poeta
 Victorí Planells, diversos personatges